Serie A 1928-1929, 32º campionato svizzero di calcio di prima divisione
 Serie A 1928-1929, 1º campionato italiano di rugby a 15 di prima divisione

Pagine correlate 
 Divisione Nazionale 1928-1929, 29º campionato italiano di calcio di prima divisione